Зо́лтан Ке́лемен (; род. 31 июля 1986 года в Меркуря-Чук, Харгита, Румыния) — румынский фигурист, выступавший в одиночном разряде. Семикратный чемпион Румынии. По состоянию на апрель 2014 года занимал 60-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера 
В сентябре 2009 года на турнире «Nebelhorn Trophy» стал 13-м, чем обеспечил для Румынии одно место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх 2010 года. На чемпионате Европы 2010 года добился первого относительного успеха — прошёл в произвольную программу и стал 19-м. На Олимпиаде, в короткой программе, выступил неудачно, стал 29-м и в произвольную не отобрался.

В сезоне 2010—2011 впервые в карьере получил этап Гран-при, Trophée Eric Bompard, и стал там последним. В следующем сезоне, на чемпионате Европы 2012 совершил серьёзный, для себя, прорыв, став 14-м, однако на чемпионате мира не смог пройти квалификацию и оказался на 32-м месте.

Келемен удачно выступил на турнире Nebelhorn Trophy 2013 и стал там 6-м, завоевав для Румынии одну квоту в мужском одиночном катании на Зимние Олимпийские игры 2014. В Сочи ему удалось квалифицироваться в произвольную программу и занять итоговое 23-е место.

В последние годы любительской карьеры тренировался главным образом в Швейцарии, в группе Георге Чипера, также в прошлом представлявшего Румынию на международном уровне. 

Золтан Келемен полностью слеп на один глаз.

Спортивные достижения

Результаты после 2010 года 

 WD = снялся с соревнований

Результаты с 2004 по 2010 год

Результаты до 2004 года

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Румынии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года